Rehder ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rehder (1863–1949), deutsch-nordamerikanischer Gärtner und Botaniker
 Britta Rehder, deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dirk Rehder (* 1962), deutscher Basketballspieler
 Elke Rehder (* 1953), deutsche Malerin, Grafikerin und Buchkünstlerin
 Gerd Rehder (1927–2019), deutscher Basketballspieler
 Hans-Jürgen Rehder (* 1952) deutscher Tischtennisspieler und Paralympionike
 Heinrich Rehder (1887–1976), deutscher Sprinter
 Helga Rehder (* 1938), deutsche Pathologin und Humangenetikerin
 Helmut Rehder (Germanist) (1905–1977), deutscher Germanist
 Helmut Rehder (* 1927), deutscher Philosoph und Botaniker
 Jacob Heinrich Rehder (1790–1852), deutscher Gärtner
 Julius Christian Rehder (1861–1955), deutscher Maler

 Lukas Rehder (* 1996), deutscher American-Football-Spieler

 Stefan Rehder (* 1967), deutscher römisch-katholischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Raeder
 Reeder
 Reder
 Rheder